G36, G 36 oder G-36 steht für:
 Sonstige akute disseminierte Demyelinisation (ICD-10-WHO-Code), siehe Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme #Krankheitskapitel
 Calar-Alto-Observatorium (Sternwartencode)
 Autobahn Nanjing–Luoyang
 HK G36, deutsches Sturmgewehr
 Glock 36, österreichische Pistole
 Beechcraft Bonanza G36, US-amerikanisches Flugzeug
 Grumman G-36, US-amerikanisches Flugzeug, siehe Grumman F4F #XF4F-3

Abkürzung